Парламентские выборы в Сенегале проходили 1 июля 2012 года. В результате победу одержала коалиция Союз за надежду, поддерживавшая президента Маки Салла, избранного на президентских выборах ранее в январе того же года. Коалиция получила 119 из 150 мест Национального собрания. Явка, однако, составила лишь 37%.

Предвыборная обстановка 
Изменения в закон о выборах, принятые в 2010 году, требовали, чтобы женщины составляли 50% кандидатов в партийных списках. Всего на выборы было представлено 24 списка, в которых присутствовало более 7 тыс. кандидатов, в том числе Лоуренс Гаврон, первая белая женщина, выставившая свою кандидатуру на выборах в парламент.

90 депутатов парламента избирались большинством голосов, а оставшиеся 60 — по пропорциональной системе.

Первоначально выборы были назначены на 17 июня 2012 года, но президент Маки Салл объявил об изменении даты выборов, заявив, что было недостаточно времени для их подготовки.

Результаты 
В результате выборов в Национальное собрание было избрано 64 женщины.

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
2012 год в Сенегале
Июль 2012 года